bus (professió), persona que es manté sota l'aigua amb dispositius que li permeten respirar-hi
 bus o autobús, mitjà de transport terrestre 
 Bus (informàtica), sistema digital que transfereix dades entre els components d'una computadora o entre computadores
 Bus (Pas de Calais), comuna francesa del departament de Pas de Calais
 Bus (vaixell), vaixell de molta mànega i dos o tres pals